Бедо:

 Бедо — дворянский род.
 Бедо, Мари Альфонс (1804—1863) — французский генерал и политический деятель.